«Па́рень-карати́ст 4» (также «Ещё одна легенда карате́», «Ещё один малы́ш-карати́ст»; ) — кинофильм, четвёртый в одноимённой серии фильмов.

Фильм получил неоднозначные оценки зрителей и довольно негативную реакцию критиков, и был наименее коммерчески успешным в прокате в США, получив только $8 900 000, в отличие от $90 800 000 первого фильма, $245 300 000 за «Парень-каратист 2» и $39 000 000 за «Парень-каратист 3».

Сюжет 
Мистер Кэсукэ Мияги вновь обучает восточным единоборствам подростка. На этот раз его учеником становится девушка. Она приходится внучкой американскому солдату, который во время войны спас Мияги от смерти. У неё проблемы в школе и дома, а её парень вступил в конфликт со школьной группировкой, которой руководит жестокий тренер футбольной команды. Однако благодаря урокам мистера Мияги в конце концов главная героиня справится не только со сверстниками, но и со взрослым злодеем.

В ролях 
 Пэт Морита — мистер Мияги
 Хилари Суэнк — Джули Пирс
 Констанс Тауэрс — Луиза Пирс
 Майкл Айронсайд — полковник Дурган
 Крис Конрад — Эрик МакГоуэн

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Кристофер Кэйн
 Продюсер: Сьюзен Экинс, Джерри Вейнтрауб
 Сценарист: Роберт Марк Кэмен, Марк Ли
 Композитор: Билл Конти
 Оператор: Ласло Ковач

Примечания

Ссылки 

Фильмы-боевики США
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Кристофера Кейна
Фильмы-квадриквелы
Парень-каратист